Most Piastowski w Brzegu
 Most Piastowski w Opolu
 Most Piastowski w Oświęcimiu
 Most Piastowski w Świnoujściu